Le Classique Paul Hunter 2018 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 22 au 26 août 2018 au Stadthalle de Fürth, en Allemagne. Elle est organisée par la WPBSA et a pour but de rendre hommage à l'ancien joueur Britannique Paul Hunter décédé tragiquement en 2007. 

L'évènement compte 128 participants. Le vainqueur remporte une prime de .

Le tenant du titre est Michael White. Il s'était imposé contre Shaun Murphy en finale. Cette année, deux Anglais s'affrontaient en finale. D'un côté, le jeune Kyren Wilson et de l'autre l'expérimenté Peter Ebdon. C'est Wilson qui s'est imposé 4-2 alors qu'il était mené 0-2. Par ailleurs deux breaks maximum sont à relever dans le tournoi.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 32émes de finale : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Qualifications 
Ces rencontres se sont tenues du 22 au 23 juillet 2018 à Fürth en Allemagne. Les matchs ont été disputés au meilleur des sept manches.

Tour 1

Tour 2

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 
 131, 100  David Grace
 104, 100  Dylan Emery
 102  Charlie Walters
 101  Andrew Pagett

Pendant le tournoi 
 147  Jamie Jones
 147  Michael Georgiou
 144, 125, 116, 104, 101  Chris Wakelin
 143  Thepchaiya Un-Nooh
 141  Jackson Page
 137, 102  Jack Lisowski
 134, 106  Lee Walker
 129  Eden Sharav
 123, 100  Luca Brecel
 120, 111  Kyren Wilson
 115, 103  Liam Highfield
 113, 107  Scott Donaldson
 110  Peter Ebdon
 109, 108, 108  Zhang Yong
 109, 107, 101  Mark Davis
 108  Gary Wilson
 107  Fergal O'Brien
 106, 100  Rod Lawler
 106  Shaun Murphy
 105  Tom Ford
 105  Noppon Saengkham
 104  Harvey Chandler
 104  Kurt Maflin
 102  Peter Lines
 101  Dominic Dale
 101  Andrew Higginson
 101  Jimmy Robertson
 100  Sam Baird

Voir aussi 
 Classique Paul Hunter de snooker 2017
 Classique Paul Hunter

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références

Lien externe 
 Paul Hunter Classic

2018
Sport en Allemagne en 2018
Snooker en 2018